Eurico de Castro Zuzarte ( - Setembro de 1952) foi um militar do Exército Português e um espírita português. No oficialato alcançou o posto de Major.

Biografia 
Embora educado no catolicismo, o seu pensamento sempre se insurgiu diante das práticas e fórmulas que entendia serem, na maioria dos casos, exteriorizações de vaidade e esnobismo, em nada contribuindo para a elevação dos sentimentos das criaturas.

Em 1912, travou conhecimento, casualmente, com uma senhora que lhe falou sobre as mesas falantes, as ideias de Allan Kardec, e o Espiritismo. Embora cético a princípio, acabou por ir assistir a sessões mediúnicas que eram dirigidas pelo General Viriato Zeferino Passaláqua, e que muito o impressionaram. Mais tarde referirá:

"(...) E hoje, tantos anos passados, mais de trinta, depois de outras observações pessoais e de muito ler, reconheço que, quando alguém de boa fé procura a Verdade, na ânsia sincera de conhecer, as coisas se proporcionam para que fenómenos surpreendentes o maravilhem e o levem a consciencioso reconhecimento da Verdade."

Participou no I Congresso Espírita Português (1925) e foi fundador da Federação Espírita Portuguesa (1926), a qual chegou a presidir.

Bibliografia 
 VASCONCELOS, Manuela. Grandes Vultos do Movimento Espírita Português.

Espíritas de Portugal
Oficiais superiores de Portugal